Пелл (Pell) — фамилия, обычно английская или немецкая (устаревшее написание: Пелль или Пель).

  (1820—1907) — британский адвокат и политик, член Палаты общин (1868—1885).
  (1884—1961) — американский политик и дипломат, член Палаты представителей (1919—1921), посол США в Португалии (1937—1941) и Венгрии (1941—1942).
 Пелл, Джон (1611—1685) — английский математик.
 Пелл, Джордж (1941—2023) — австралийский кардинал.
  (1807—1874) — американский политик, вице-губернатор штата Род-Айленд (1865—1866).
  — австралийский актёр, лауреат премии Equity в составе ансамбля драматического телесериала (2012).
  (1918—2009) — американский политик, член Сената (1961—1997).
  (род. 1963) — американская сценаристка-юмористка, лауреат премии «Эмми» за телепередачу-варьете (2002).
  (1879—1967) — американский теннисист, чемпион США в помещениях (1907, 1909, 1911).

См. также